Wittig-reactie, een belangrijke reactie in de organische chemie
 Georg Wittig, Duits scheikundige en winnaar van de Nobelprijs voor de scheikunde